Chargers peut désigner :
 Les Chargers de San Diego, une franchise de football américain de la National Football League (États-Unis)
 Les Deccan Chargers, une franchise de cricket de l'Indian Premier League (Inde)

en:Chargers